El AT-AP (All Terrain Attack Pod) es una máquina de combate trípeda gigante controlada por clones del mundo ficticio de Star Wars, está diseñado como una armadura de batalla móvil. La cápsula de ataque todoterreno es un caminante de asalto esencial para los soldados clon. La pata central retráctil le brinda al AT-AP estabilidad adicional para atravesar terrenos escabrosos y durante el disparo de armas de largo alcance, mientras que los soldados clon que los operan disparan al enemigo con el lanzaproyectiles y los cañones del vehículo. Los caminantes AT-AP se usaron en la Batalla de Ryloth para liberar al pueblo de Twi'lek de los separatistas.

De los andadores republicanos, es uno de los medianos seguido por el AT-ST, AT-AA y AT-PT.

Enlaces externos 
 Index of Vehicle section of the Star Wars Databank - Includes several All Terrain walkers
 AT-AP en Wookieepedia: una wiki de Star Wars

Vehículos de Star Wars
Vehículos de la Antigua República

en:AT-AP
sv:Lista över farkoster i Star Wars#AT-PT
th:วอล์คเกอร์